Dölzig ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Dölzig (Schkeuditz), eine Ortschaft der Stadt Schkeuditz, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Dölzig (Starkenberg), ein Ortsteil der Gemeinde Starkenberg, Verwaltungsgemeinschaft Altenburger Land, Thüringen

in Polen:
 Dolsk (Dębno) (ehemals Dölzig im Landkreis Soldin, Brandenburg), eine Ortschaft der Woiwodschaft Westpommern
 Dolsko (ehemals Dölzig im Landkreis Königsberg (Neumark), Brandenburg), eine Ortschaft der Woiwodschaft Westpommern; siehe Moryń

Siehe auch: 
Dolzig